Sezóna 2009/2010 Ondrášovka Cupu byla první sezónou české fotbalové pohárové soutěže pod tímto názvem, který nahradil předchozí Pohár Českomoravského fotbalového svazu. Pohár začal předkolem v červenci 2009. Finále se odehrálo 18. května 2010. Oproti minulému ročníku došlo k úpravě hracího systému, když již zápasy 4. kola byly hrány dvoukolovým systémem.

Vítězem se stala FC Viktoria Plzeň, která ve finále porazila FK Baumit Jablonec a po 39 letech postoupila do evropských pohárů (viz Evropská liga UEFA 2010/11).

Průběh soutěže - Jednozápasová kola

Předkolo 
Zápasy předkola se odehrály 19. července 2009 v 17:00.

1. kolo 
Zápasy 1. kola se odehrály 25. července 2009 od 17:00.

2. kolo 
Zápasy 2. kola byly odehrány 2. září 2009 v 17:00.

3. kolo 
Zápasy 3. kola byly odehrány 23. září 2009 od 16:30.

Dvojzápasová kola

Pavouk

4. kolo 
Los 4. kola proběhl 25. září. Úvodní zápasy 4. kola byly odehrány 7. října 2009, odvety 28. října 2009.

Čtvrtfinále 
Úvodní zápasy čtvrtfinále byly odehrány 31. března 2010, odvety potom 7. dubna 2010.

Semifinále 
Úvodní zápasy semifinále byly odehrány 21. dubna 2010, odvety potom 28. dubna 2010.

Finále 
Finále se odehrálo 18. května 2010.

Vítěz

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Ondrášovka Cup
 Gambrinus liga 2009/10
 Český Superpohár 2010

Externí odkazy 
Rozpis na oficiálních stránkách ČMFS

Český fotbalový pohár
Fotbal v Česku v roce 2009
Fotbal v Česku v roce 2010